Юность — название фирменных пассажирских поездов ОАО «ФПК»

 Юность — поезд № 023/024 сообщением Москва — Санкт-Петербург, отменённый в связи с пуском «Сапсана».
 Юность — пассажирский поезд № 667/668 сообщением Хабаровск I — Комсомольск-на-Амуре.

Поезда России